

Patronyme 

 Adriu Delai, joueur fidjien de rugby à XV ;
 Esava Delai, joueur fidjien de rugby à XV ;
 , sprinteur fidjien.